Discoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Discoteuthis ingår i familjen Cycloteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bläckfiskar
Discoteuthis